Суво́рово — название населённых пунктов:

Болгария 
 Суворово — город в Варненской области.
 Суворово — община в Варненской области.

Казахстан 
Суворово — до 2019 г. название села Сатай в Узункольском районе Костанайской области.
 Суворово — до 2006 г. название села Узынсу Иртышского района Павлодарской области.

Молдавия 
 Суворово — название города Штефан-Водэ в 1964—1990 годах.
 Суворово — название села Александру Иоан Куза в 1960—1990 годах.

Россия 
 Суворово — село в Прохоровском районе Белгородской области.
 Суворово — село в Погарском районе Брянской области.
 Суворово — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Суворово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Суворово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Суворово — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Суворово — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Суворово — деревня в Пыщугском районе Костромской области.
 Суворово — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Суворово — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Суворово — село в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Суворово — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Суворово — село в Лунинском районе Пензенской области.
 Суворово — село в Кавалеровском районе Приморского края.
 Суворово — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Суворово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Суворово — село в Красноармейском районе Саратовской области.
 Суворово — деревня в Суворовском районе Тульской области.
 Суворово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Суворово — с 1944 по 1958 г. название села Нижний-Нойбер Гудермесского района Чечни.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Суворово — село в Городском округе Армянск/Армянском городском совете.
 Суворово — село в Бахчисарайском районе.
 Суворово — исчезнувшее село в Советском районе.

Украина 
 Суворово — село в Добропольском районе Донецкой области.
 Суворово — посёлок городского типа в составе города Кривой Рог Днепропетровской области, ликвидирован в 1997 году.
 Суворово — посёлок в Измаильском районе Одесской области.
 Суворово — село в Путивльском районе Сумской области.

См. также